Григорий II — экзарх Равенны с 666 по 678 годы.

Поддерживал архиепископа Равенны Мавра в его борьбе с папой. Во время его управления экзархатом византийский император Констант II вторгся в южную Италию.

Литература 
 

Экзархи Равенны
Правители Европы VII века